Ruprecht III. bezeichnet:

 Ruprecht III. (Nassau), Graf von Nassau (1160–1191)
 Robert III. von Virneburg, auch Ruprecht III. († 1352) war Graf von Virneburg
 Ruprecht (HRR) (1352–1410), deutscher König, war als Rupprecht III. Kurfürst der Pfalz.